Жан-Жак Госсо
 Жан-Жак Пелісьє
 Жан-Жак Руссо
 Жан Жак Елізе Реклю
 Жан-Жак Дессалін
 Жан-Жак Ано
 Жан-Жак Бартелемі
 1461 Жан-Жак